

Localidades

Cahuzac (Aude)
Cahuzac (Lot-et-Garonne)

Desambiguações de topônimos